Kreuzhäusl ist der Name folgender Orte:

 Kreuzhäusl (Kröning), Ortsteil von Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Kreuzhäusl (Wurmannsquick), Ortsteil von Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern